P28 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 28, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament